A Profi Bajnokság I. osztályában 1928–29-ben 12 csapat küzdött a bajnoki címért. Az MTK-Hungária néven szerezte meg tizenharmadik bajnoki címét. Fiatalított a Hungária és a Ferencváros is játékos állományán, a sok sérülés miatt egy ponttal kevesebbet gyűjtő Ferencváros lett a második.

Közép-európai kupát nyert az Újpest FC, a csehszlovák Slavia Praha csapatát győzték le 5-1, 2-2 arányban.

Osztályozó mérkőzéseken dőlt el a feljutás kérdése, az első osztály utolsó előtti Vasas SC és a másodosztály második csapata, Attila FC között. 1-2, 2-1, 0-2.
Kiesett a Vasas és a Sabária, feljutott a Pécs-Baranya és az Attila.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnokcsapat tagjai: Németh Ernő (10), Mándi Gyula (22), Kocsis Ferenc (22), Wéber Lajos (11), Kompóti-Kléber Gábor (21), Josef Schneider (osztrák) (20), Haár Móric (12), Molnár György (20), Kalmár Jenő (18), Skvarek György (13), Hirzer Ferenc (22), Újvári József (10), Opata Zoltán (8), Rebró Béla (8), Barátky Gyula (6), Jeckl István (6), Nagy János (4), Sebes Gusztáv (3), Fehér Ferenc (2), Nádler Henrik (2), Tritz Lőrinc (1), Urbancsik Gábor (1).

Edző: Révész Béla

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve, Sport Lap és Könyvkiadó, 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár, 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok